Socorro kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Socorro (kommunhuvudort i Brasilien, São Paulo, Socorro), 
 Nossa Senhora do Socorro, ort, Sergipe, 
 Socorro (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -22,61, long -46,51),

Colombia 

 Socorro (kommun i Colombia, Santander, lat 6,46, long -73,26), 
 Socorro (ort i Colombia, Santander, lat 6,47, long -73,26),

Honduras 

 El Socorro (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

USA 

 Socorro, New Mexico, countyhuvudort, Socorro County, 
 Socorro, Texas, El Paso County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar